Poland kan syfta på

Polands syndrom – ett ovanligt och medfött syndrom som innebär att den stora bröstmuskeln, saknas på ena sidan

Personer
Alfred Poland (1822–1872), en brittisk kirurg

Geografi

USA 

 Poland, Maine
 Poland, Ohio